Puiu Hașotti, un homme politique roumain, membre du Parti national libéral (1953).
 Cristi Puiu, un cinéaste roumain (1967).